Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Betty Stöve che ha battuto in finale Margaret Court 1-6, 6-4, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1976